Faktorei steht für:

 Faktorei, Handelsniederlassung der Kolonialzeit

Gebäude:
 Alte Faktorei, Kulturdenkmal in Bensheim an der Bergstraße 
 Faktorei 21 ehemaliges Logistikgebäude in Duisburg 
 Faktorei Ilsenburg, historischer Gebäudekomplex 

Siehe auch:
 Factory
 Faktor